Chippenham kan syfta på:

 Chippenham – en stad i Wiltshire, England
 Chippenham, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Chippenham Village – en ort i Virginia, USA